C7H6N2 – formula molecolare del benzimidazolo
C7H6N2 – formula molecolare dell'indazolo

Formule molecolari